ETB steht als Abkürzung für:

 Äthiopischer Birr, ISO-4217-Währungscode
 Elektronisches Tagebuch, Einsatztagebuch der Polizei
 Emmentalbahn GmbH,  Eisenbahninfrastruktur-Gesellschaft im Emmental, Schweiz
 End of Transmission Block, das Steuerzeichen 0x17 (hexadezimal) bei der Datenübertragung
 Ersttagsblatt, ein Sammelblatt mit Briefmarke
 Erweiterte Technische Biegelehre
 Essener Turner Bund, Vorgänger des Sportvereins Schwarz-Weiß Essen
 Ethernet Train Backbone, ein auf Ethernet-Technologie basierendes Train Communication Network
 Eurodistrict Trinational de Bâle, französisch für Trinationaler Eurodistrict Basel
 Euskal Telebista, baskischer regionaler Fernsehsender

Abkürzung